Joan Harrison puede referirse a:

 Joan Harrison (nadadora) (1935-),  nadadora sudafricana;
 Joan Harrison (guionista) (1907-1994), guionista de cine y productora británica;